«Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» - американские профессиональные баскетбольные команды, которые представляют Западную конференцию НБА. Игры проводят между собой в рамках чемпионата с 1970-х годов. В конце 1990-х и начале 2000-х годов возникло острое соперничество между двумя клубами. С 1999 года команды встречались в плей-офф НБА пять раз, с клубы суммарно вместе играли, семь раз подряд финалах НБА (1999-2005 год). Кроме того, команды суммарно вместе выигрывали каждый чемпионат с 1999-2003 гг. Спёрс выиграли чемпионат НБА в 1999, 2003, 2005 и 2007 годах, в то время как Лейкерс выиграл чемпионат в 2000, 2001, 2002, 2009 и 2010 годах. С 1999 по 2004 соперничество клубов часто считалось главным соперничество в НБА , и каждый раз когда клубы встречались в плей-офф, победитель выходил в финал НБА. Соперничество спало с 2005 по 2007 год, «Лейкерс» пропустили в плей-офф в 2005 году и проиграли в первом раунде Финикс Санз в 2006 году и 2007 году, но противостояние вновь усилилось в 2008 году, когда они встретились в финале Западной конференции. Этот Финал считается одним из лучших соперничеств в 2000-х, две команды совместно выиграли в общей сложности шесть титулов за восемь сезонов.

Статистика 
Результаты игр в скобках, плей-офф.

Общая статистика

Примечания

Ссылки 
Article on the rivalry on InsideHoops.com

Лос-Анджелес Лейкерс
Сан-Антонио Спёрс